Сочијапа има више значења:

 Сочијапа (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Сочијапа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочијапа (Сочијапа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочијапа (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочијапа (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику